Лермонтов може да се отнася за:

 Михаил Лермонтов (1814-1841) – руски поет;
 Лермонтов — град в Ставрополски край, Русия;
 Лермонтов — град в Северна Армения;
 Лермонтов — ударен кратер на планетата Меркурий;